Le pain medfouna est un pain de la région du sud maroc , au Maroc. 

C'est un pain farci avec de la viande, des amandes émondées, des oignons, des œufs, des épices, de la coriandre et un peu de graisse.

Annexes

Liens externes 
 « Madfouna de Tafilalet », www.zizvalley.com (consulté le ).
 « La  madfouna : une spécialité tunisienne qui se prépare avec amour et patience », www.mangeonsbien.com (consulté le ).

Cuisine marocaine